In der folgenden Liste werden die Ergebnisse der Parlamentswahlen im Kanton Basel-Stadt (bestehend aus Basel, Riehen und Bettingen) aufgelistet. Es werden die Ergebnisse der Wahlen zum Grossen Rat ab 1902 angegeben.

Bei der Prozentverteilung der Wählerzahl werden nur die Parteien aufgeführt, die mindestens bei einer Grossratswahl wenigstens 1,95 Prozent der Stimmen erhalten haben. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 
Die in den Tabellen verwendeten Abkürzungen entsprechen folgenden Parteien:
 BastA: Basels starke Alternative → Wahlergebnisse beim GB
 Mitte: Die Mitte
 bis 1960: Katholische Volkspartei
 1964–1968: Katholisch-christlichsoziale Volkspartei
 1972–2021: Christlichdemokratische Volkspartei
 seit 2021: Die Mitte
 DSP: Demokratisch-Soziale Partei (Abspaltung der SPS, 2009 aufgelöst)
 EDU: Eidgenössisch-Demokratische Union → Wahlergebnis 2008 bei den SD
 EVP: Evangelische Volkspartei Basel-Stadt
 1920–1948: Evangelische Volkspartei
1948–2004: Vereinigung Evangelischer Wählerinnen und Wähler
 seit 2008: Evangelische Volkspartei
 2012 und 2016: Listenvereinigung mit BDP
 FDP: FDP Basel-Stadt
 bis 1919: Freisinnig-Demokratische Partei
 1919–1972: Radikal-demokratische Partei
 1972–2018: Freisinnig-Demokratische Partei
seit 2009: FDP.Die Liberalen Basel-Stadt
 FraP: Frauen macht Politik!
 GB: Grünes Bündnis
 glp: Grünliberale Partei
 GPS: Grüne Partei der Schweiz
 LDP: Liberal-Demokratische Partei (Basel) (seit 2009 Mitglied der FDP Schweiz)
 bis 1956: Liberale Partei
 1960–1976: Liberal-Demokratische Bürgerpartei
 seit 1980: Liberal-Demokratische Partei
 LdU: Landesring der Unabhängigen
 PdA: Partei der Arbeit der Schweiz
 bis 1938: Kommunistische Partei der Schweiz (1940 verboten)
 seit 1944: Partei der Arbeit der Schweiz
 POB: Progressive Organisationen Basel
 SD: Schweizer Demokraten
 bis 1988: Nationale Aktion gegen die Überfremdung von Volk und Heimat
 ab 1992: Schweizer Demokraten
 SPS: Sozialdemokratische Partei der Schweiz
 SVP: Schweizerische Volkspartei
 1911–1917: Fortschrittliche Bürgerpartei (Abspaltung der FDP)
 1920–1932: Bürger- und Gewerbepartei
 1935–1941: Nationale Volkspartei
 1944–1956: Bürger- und Gewerbepartei
 1957: Zusammenschluss mit der Liberalen Partei zur Liberal-Demokratischen Bürgerpartei
 1991: Neugründung der Schweizerischen Volkspartei Basel-Stadt
 VA: Volks-Aktion gegen zu viele Ausländer und Asylanten in unserer Heimat (Abspaltung der SD)

Grossratswahlen 

Prozentverteilung der Wählerzahl

 

Sitzverteilung

Fussnoten

Grafische Darstellung

Einzelnachweise 

Basel
Politik (Kanton Basel-Stadt)
Geschichte (Basel)